Podgóry bezeichnet Ortschaften in Polen:
 Podgóry (Kępice), Dorf der Gmina Kępice im Powiat Słupski der Woiwodschaft Pommern
 Podgóry (Pawłów), Vorwerk in der Gmina Pawłów in der Woiwodschaft Heiligkreuz
 Podgóry (Potworów), Ortsteil in der Gmina Potworów im Powiat der Woiwodschaft Masowien
 Podgóry (Puck), Ortsteil in der Gmina Puck im Powiat Pucki der Woiwodschaft Pommern